Брукк () — немецкий топоним.

Топонимы

Австрия 
 Брукк-им-Циллерталь — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.
 Брукк (замок) — замок в Австрии.
 Брукк-Вазен — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Верхняя Австрия.
 Брукк-ан-дер-Гросглоккнерштрасе — политическая община в Австрии, в федеральной земле Зальцбург.
 Брукк-ан-дер-Лайта (округ) — политический округ в Австрии
 Брукк-ан-дер-Мур (округ) — бывший политический округ в Австрии
 Брукк-ан-дер-Лайта — город, окружной центр и политическая община в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия
 Брукк-ан-дер-Мур — город, окружной центр и политическая община в Австрии, в федеральной земле Штирия
 Брукк-Мюрццушлаг — политический округ в Австрии, в федеральной земле Штирия

Германия 
 Брукк-ин-дер-Оберпфальц () — община в Баварии (Германия)
 Брукк (Верхняя Бавария) — община в Германии, в земле Бавария

См. также 
 Брук